Серия B 2006/2007 () — 75-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 8 сентября 2006 года и закончился 10 июня 2007 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Серия B 2006/07 на legaserieb.it
 Серия B 2006/07 на rsssf.com

2007/2008
Футбол в Италии в 2006 году
Футбол в Италии в 2007 году